Seaside Park ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Seaside Park (New Jersey)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Seaside Park (Connecticut), NRHP-ID: 82004373
 Seaside Park (Massachusetts), NRHP-ID: 11000333